Dias Toffoli - um jurista brasileiro
Elisa Toffoli - uma cantora italiana
Luís Carlos Tóffoli - um futebolista brasileiro
Paolo Tofoli - um jogador de voleibol italiano

Desambiguações de sobrenomes